Göschen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Göschen (1803–1898), deutscher lutherischer Theologe
 Alexander Göschen (Mediziner) (1813–1875), deutscher Mediziner
 Alexander Göschen (Generalleutnant) (1884–1970), deutscher Generalleutnant
 Georg Joachim Göschen (1752–1828), deutscher Verleger
 Georg Joachim Göschen (1831–1907), britischer Politiker, siehe George Goschen, 1. Viscount Goschen
 Johann Friedrich Ludwig Göschen (1778–1837), deutscher Rechtsgelehrter, Autor und Übersetzer
 Oskar Göschen (1824–1900), deutscher Heraldiker
 Otto Göschen (1808–1865), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Eduard Göschen (1847–1924), britischer Diplomat, siehe Edward Goschen

Siehe auch:
 Goschen
 G. J. Göschen’sche Verlagsbuchhandlung
 Sammlung Göschen
 Villa Göschen